Леони́д Фёдоров:
 Фёдоров, Леонид Александрович (1926—2008) — горнорабочий очистного забоя шахты, Герой Социалистического Труда.
 Фёдоров, Леонид Валентинович (род. 1963) — российский рок-музыкант, лидер группы АукцЫон.
 Фёдоров, Леонид Владимирович (род. 1963) — советский и украинский футболист, полузащитник.
 Фёдоров, Леонид Григорьевич (1941—2010) — советский промышленный деятель.
 Фёдоров, Леонид Иванович (1879—1935) — католический священник, экзарх русских католиков восточного обряда.
 Фёдоров, Леонид Каллистратович (начало XX века — 1981) — советский хозяйственный и партийный деятель.